Le Trophée européen est le nom porté par plusieurs évènements :

Sport 
 le Trophée européen FIRA de rugby à XV nom du Championnat européen des nations de rugby à XV de 1973 à 1999 ;
 le Trophée européen de de course en montagne, nom des Championnats d'Europe de course en montagne de 1995 à 2001 ;
 le Trophée européen (hockey sur glace).

Autres 
 le Trophée européen de la voiture de l'année.